Il doppio del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Álvaro Fillol e Jaime Fillol che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Raúl Ramírez 6–3, 7–6.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Raúl Ramírez (finale)
Assente

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (quarti di finale)
 Phil Dent /  John Newcombe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Alan King Tennis Classic 1978